Немінський (, ) — прізвище.

Відомі носії:
 Немінський Павло Володимирович — підпоручник 176-го піхотного Переволоченського полку РІА (1909)
 Немінський Сигізмунд Станіславович (1893, Цехановець — 1938, Житомир) — завгосп промколгоспу с. Струцівка Коростишівського р-ну Житомирськой обл. репресований в СРСР, реабілітований у 1989 р.
 Немінський Володимир Володимирович (*1879 — †1952) — український вчений з шляхетного роду гербу «Правдич», «батко» електроенцефалографії, репресований в СРСР, реабілітований.
 Немінський Ігор Вікторович (* 1974) — український військовий, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Список дворянських родів Київської губернії
 Правдич (герб)
 Немінські

Примітки